DFS steht für:
 Dachverband für Familientherapie und systemisches Arbeiten, heute Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie (DGSF)
 Daimler Financial Services
 Dampfbahn Fränkische Schweiz, gemeinnütziger Verein mit Sitz in Ebermannstadt
 Das Fußball Studio, kostenlose Ligaverwaltungs-Software
 Depth-First Search, Suchstrategie in der Informatik, siehe Tiefensuche
 Deutsch-Französisches Sekretariat für den Austausch in der beruflichen Bildung
 Deutsche Feuerwehr-Sportföderation
 DFS Deutsche Flugsicherung
 Deutsche Forschungsanstalt für Segelflug
 Deutscher Fernmeldesatellit, geostationäre Nachrichtensatelliten der Deutschen Bundespost, siehe DFS-Kopernikus
 Deutscher Freiheitssender 904
 New York State Department of Financial Services (auch NYSDFS), US-amerikanische Finanzmarktaufsicht
 Diabetisches Fußsyndrom, eine Komplikation der Zuckerkrankheit
 Dirección Federal de Seguridad, ehemalige mexikanische Bundesdirektion für Sicherheit (1947–1985)
 Distributed File System, verteiltes Dateisystem in einem Netzwerk
 Dynamic Frequency Selection, selbständige Frequenzwahl bei WLANs
 Halterkürzel des Verein Depot und Schienenfahrzeuge Koblenz

Abkürzung